Araks – fiume che scorre in Turchia, Armenia, Nagorno-Karabakh, Iran ed Azerbaigian;
Araks – comune dell'Armenia della provincia di Armavir (40°05'35"N 43°57'03"E);
Araks – comune dell'Armenia della provincia di Armavir (40°03'17"N 44°18'10"E);
Arax – settimanale iraniano in lingua armena.